Illingen (Saar), een gemeente in de Duitse deelstaat Saarland
Illingen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Elchesheim-Illingen, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg